Касереньо () — испанский футбольный клуб из города Касерес, в одноимённой провинции в автономном сообществе Эстремадура. Клуб основан в 1919 году, домашние матчи проводит на стадионе «Принцип Фелипе», вмещающем 7 000 зрителей. В Примере команда никогда не выступала, лучшим результатом является 16-е место в Сегунде в сезоне 1952/53.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда — 1 сезон
 Сегунда B — 18 сезонов
 Терсера — 52 сезона
 Региональная лига — 3 сезона

Достижения 
 Сегунда B
 Победитель: 1997/98
 Терсера
 Победитель (10): 1943/44, 1950/51, 1951/52, 1960/61, 1967/68, 1977/78, 1981/82, 1986/87, 1995/96, 2001/02

Известные игроки и воспитанники 

  Ито
  Луисми
  Давид Кордон
  Маноло

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании